John Lucas « Jack » McBean, né le  à Newport Beach, est un joueur américain de soccer qui évolue au poste d'attaquant.

Biographie 

Le , il est prêté à Coventry City.

Palmarès

En sélection 
  États-Unis -17 ans
 Vainqueur du Championnat de la CONCACAF des moins de 17 ans en 2011

En club 
  LA Galaxy II :
 Finaliste de la Coupe USL en 2015

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Joueur américain de soccer
Joueur du Galaxy de Los Angeles
Joueur du Coventry City FC
Joueur des Rapids du Colorado
Naissance en décembre 1994
Naissance à Newport Beach (Californie)